Schütze-Klasse ist der Name folgender Schiffsklassen:

 Schütze-Klasse (1882), Klasse von Torpedobooten der Kaiserlichen Marine
 Schütze-Klasse (1958), Klasse von Minensuchbooten der Bundesmarine

Siehe auch:
 Schütze (einige Schiffsnamen)